Europees kampioenschap volleybal mannen, het Europees kampioenschap voor mannen
 Europees kampioenschap volleybal vrouwen, het Europees kampioenschap voor vrouwen